Leppersdorf ist ein Ortsname:
 Leppersdorf (Wachau), Ortsteil der Gemeinde Wachau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Leppersdorf (Gemeinde Scharten), Ortsteil der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Leppersdorf (Schlesien), Landkreis Landeshut i. Schles., seit 1903 Ortsteil von Landeshut, siehe Kamienna Góra